Dang kou è un film del 2008 diretto da Yu Lik-wai.

Trama

Collegamenti esterni
 

Film thriller